Nassaui Adolf (), (1250-1255 körül – 1298. július 2. Göllheim), 1292-től a német királyi cím viselője. A nassaui grófi család tagja.

Trónra lépése 
Nassaui Adolf a II. Vencel cseh király és a Habsburg-ház közötti hatalmi vetélkedésnek köszönhette trónra lépését. A német fejedelmek I. Habsburg Rudolf fia, Albert helyett Adolfot választották annak reményében, hogy a jelentéktelennek tartott grófi családból választott császár mellett nemesi hatalmuk erősödhet.

Adolf megválasztásakor nem rendelkezett sem katonai, sem politikai hatalommal. Megválasztását azonban Siegfried kölni érsek javaslatára II. Vencel cseh király az általa vezetett katonai szövetséggel támogatta, melynek tagja volt Csehország, Szászország, valamint Brandenburg. Az érsek választása azért esett Adolfra, mert annak birtokai a Lahn folyó környékén épp a Habsburg terjeszkedés útját állták Köln irányába.

Uralkodása 
Adolf azzal erősítette meg a cseh királyhoz fűződő viszonyát, hogy fiát, Ruprechtet összeházasította Vencel leányával, Agneskével (1289-96). A király támogatta továbbá a cseh törekvéseket Eger (ma Cheb), valamint Pleissen várainak megszerzésére és bekebelezésére.

Amikor Adolf megszerezte Türingia és Meißen vidékeit, megsértette a mainzi érsek érdekeit. Ezt követően viszonya megromlott a cseh Vencellel is, aki Habsburg-hívek tanácsára Albert oldalára állt (ld. bécsi egyezség, 1298), majd seregeik Göllheim mellett megütköztek Adolf seregeivel, aki a csatában életét vesztette.

Források 
 Európa uralkodói, Maecenas kiadó, Fábián Teréz szerk., 1999, , 16. old.

Gyermekei 
Adolf 1271 körül házasodott össze Limburgi Imaginával (? – 1313 körül), aki gyermeket szült férjének:
 Henrik (meghalt gyermekként)
 Rupert (? – 1304. december 2.)
 Gerlach (1288 előtt – 1361. január 7.)
 Adolf (1292 – 1294)
 Walram
 Adelheid (? – 1338. május 26.)
 Imagina (meghalt gyermekként)
 Matilda (1280 előtt – 1323. június 19.)

Jegyzetek

Lásd még 
 Német királyok listája
 Német királyok családfája

Német királyok
Az 1250-es években született személyek
1298-ban elhunyt személyek
Türingiai uralkodók
Csatában elesett uralkodók